Vide kan avse:

 Videsläktet (Salix) – arter i ett växtsläkte som växer som träd, buskar, ris eller örtlika dvärgbuskar
 Vide – ett rike i nordisk mytologi, se Vidar